Running on Empty ist:
 der Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas Die Flucht ins Ungewisse
 ein Album des US-amerikanischen Singer-Songwriters Jackson Browne, siehe Running on Empty (Album)